SMD — акронім. Значення:
 Sega Mega Drive — ігрова консоль
 SMD () — тип електронних компонентів та технологія їх монтажу